
Molekulska formula -{C4H10O}- se može odnositi na:

 Butanoli
 -{n}--Butanol
 -{sec}--Butanol
 -{tert}--Butanol
 Izobutanol
 Dietil etar
 1-Metoksipropan
 2-Metoksipropan